Aqueduct steht für:
 Aqueduct (Band), US-amerikanische Indie-Rock-Band
 Operation Aqueduct, US-amerikanische Kernwaffentestserie

Siehe auch:
 Aquädukt